Rschewskoje (russisch ) ist der Name folgender Orte in der Oblast Kaliningrad (Russland):
 Rschewskoje (Kaliningrad), Stadtteil im Moskauer Rajon der Stadt Kaliningrad (bis 1946 Adlig Neuendorf, Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Rschewskoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk (bis 1946 Adlig Linkuhnen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)